Adélie peut désigner :
 Adélie, un prénom féminin, de même origine étymologique qu'Adélaïde et  (de l'adjectif germanique adal, noble).

ADÉLIE peut désigner :
 ADÉLIE, abréviation de Accès au Dossier ÉLectronIque des Entreprises, un serveur centralisé de l'administration fiscale française, accessible depuis 2005, permettant de prendre connaissance du patrimoine des entreprises et de leurs résultats ; il est consultable par les agents de la DGI et de la DGCP ainsi que par chaque entreprise concernée.

Voir aussi 
 Terre Adélie, une région de l'Antarctique revendiqué par la France
 Manchot Adélie, espèce de manchots vivant en Antarctique
 Route Adélie de Vitré, course cycliste d'un jour se disputant à Vitré (France)

Notes et références 

Prénom féminin